Сакурадзима — японский топоним. Может означать:
 Сакурадзима — действующий стратовулкан.
  — район Осаки.
  — железнодорожная станция.
  — железнодорожная линия.
  — астероид.